Název Zádolí má více sídel:
 Zádolí – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Zádolí (Neveklov) – část města Neveklov v okrese Benešov
 Zádolí (Trnov) – část obce Trnov v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy